Kernhem (wijk), wijk in Ede
 Kernhem (landgoed), landgoed en huis in Ede
 Kernhem (kaas), kaas ontwikkeld door het NIZO